774 може да се отнася за:

 774 година от новата ера
 774 година преди новата ера
 774, число
 774 Армор, астероид
 NGC 774, галактика